Neuf comtés des États-Unis portent le nom de comté de Putnam (), la plupart d'entre eux ainsi baptisés en l'honneur d'Israel Putnam (1718-1790), général américain durant la Guerre d'Indépendance des États-Unis d'Amérique :
le comté de Putnam, situé dans l'État de Floride ; origine du nom incertaine : peut-être baptisé en l'honneur de Benjamin A. Putnam, officier durant les guerres contre les Seminoles et politicien de Floride ;
le comté de Putnam, situé dans l'État de Géorgie ;
le comté de Putnam, situé dans l'État de l'Illinois ;
le comté de Putnam, situé dans l'État de l'Indiana ;
le comté de Putnam, situé dans l'État du Missouri ;
le comté de Putnam, situé dans l'État de New York ;
le comté de Putnam, situé dans l'État de l'Ohio ;
le comté de Putnam, situé dans l'État du Tennessee ;
le comté de Putnam, situé dans l'État de Virginie-Occidentale.